Il gruppo 6 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio femminile 2009 è composto da cinque squadre: , , ,  e .

Formula

Classifica 

Norvegia qualificata. Russia ai playoff.

Risultati

Statistiche

Classifica marcatrici 
11 reti
  Mokšanova (2 rig.)

9 reti
  Solveig Gulbrandsen

6 reti
  Nina Burger
  Melissa Wiik

5 reti
  Lene Mykjåland

4 reti
  Marta Stobba (1 rig.)

3 reti
  Olesja Kuročkina
  Natal'ja Barbašina

2 reti

  Nina Aigner
  Paulina Rytwińska

  Anna Żelazko

  Ol'ga Letjušova

1 rete

  Natascha Celouch
  Irene Fuhrmann
  Marion Gröbner
  Elisabeth Tieber
  Carina Wenninger
  Or Erez
  Shirli Ohana
  Rachel Shelina Israel

  Marit Fiane Grødum
  Isabell Lehn Herlovsen
  Trine Rønning
  Leni Larsen Kaurin
  Siri Nordby (1 rig.)
  Lene Storløkken
  Anna Gawrońska
  Dominika Maciaszczyk

  Agnieszka Winczo
  Nadežda Charčenko
  Ol'ga Kremlëva
  Elena Morozova
  Petrova
  Valentina Savčenkova
  Oksana Šmačkova

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
2009